Довгохвильовий інфрачервоний обігрівач (англ. far infrared heater) — панельний інфрачервоний обігрівач, випромінюючий довгі інфрачервоні хвилі, використовується в опаленні з 1967 р. в Європі. Країна винахідник — Швеція.

Місцерозташуванням довгохвильового обігрівача може бути тільки стеля, уздовж зовнішніх стін або над вікнами.

В Україні ця технологія почала активно використовуватися після 2005 року вченим Олегом Литвиновим, який у 2010 році створив компанію Bilux, яка адаптувала технологію під місцевий ринок.

Принцип дії 

Поширення теплових променів з довжиною хвилі — λ = від 3000 до 10 000 нм, не зачіпає повітря. За аналогією з сонячним теплом нагріваються поверхні. Підлоги, предмети, стіни, акумулюють тепло і віддають його в навколишній простір. Можливість установки на стелі не псує дизайн приміщення. Тепло від довгохвильових інфрачервоних обігрівачів залишається невидимим, нечутним і корисним для здоров'я людини.

Основа економії 
 
 По-перше — стельові панелі подібно до сонця прогрівають предмети і відповідно температура повітря в приміщенні може бути на 3С менше, а відчутна тілом температура залишиться в межах 20С.
 По-друге, мінімальний перепад температури від підлоги до стелі-всього 0,3 С/м, що майже в 10 разів менше конвекції. Енергозберігаючий потенціал такого опалення, в порівнянні з повітряним дорівнює 40 %.

Організація ІЧ опалення 
 Довгохвильові обігрівачі — найбільш прийнятні з точки зору безпеки для домашнього використання.

Місця ефективного застосування 

 Квартири
 Заміські будинки
 Офіси
 Ресторани
 Вуличні кафе
 Готелі
 Виставкові та спортивні зали
 Магазини
 Промислові будівлі
 Склади
 Веранди
 Альтанки
 Зимові сади
 Будівництво
 Сільське господарство

Переваги інфрачервоних довгохвильових обігрівачів 
 

 Відсутність додаткового теплоносія — інфрачервоне випромінювання взаємодіє безпосередньо з навколишніми поверхнями, нагріваючи їх, а вони, у свою чергу, віддають тепло повітрю.
 Мала інерційність — парниковий ефект відчувається відразу після включення, що дозволяє уникнути попереднього нагрівання приміщення.
 Економічна вигода — тепло не витрачається на обігрів незайнятого простору і повітря, обігріваючи тільки ті зони, на які
спрямовано випромінювання.
 Пожежонебезпечність
 Екологічність
 Локальний обігрів — Можливість локального обігріву окремих зон без обігріву всього об'єму приміщення.

Небезпека здоров'ю 

Довгохвильове інфрачервоне випромінювання або теплове випромінювання — це те ж саме тепло, яке Ви відчуваєте від гарячої грубки, сонця або від батареї центрального опалення. Воно не має нічого спільного ні з ультрафіолетовим випромінюванням, ні з рентгенівським. Абсолютно безпечно для людини. Інфрачервоні промені застосовуються в медичних цілях, якщо випромінювання не дуже сильне. Вони позитивно впливають на організм людини. Довгохвильові інфрачервоні промені мають можливість підвищувати місцевий кровообіг в організмі, посилювати обмін речовин, розширювати кровоносні судини. Що говорить не тільки про відсутність шкоди, але і про корисну дію на організм.

Див. також 
 Інфрачервоне випромінювання
 Довгохвильове випромінювання

Примітки 

Теплотехніка